

Toponyme 

 Barlo, localité des Pays-Bas située dans la commune d'Aalten, dans la province de Gueldre.

Patronyme 

 Annette Barlo (1974-), actrice néerlandaise.
 Hanna Ereńska-Barlo (1946-), joueuse d'échecs polonaise.